Красное Эхо — топоним в России:

 Красное Эхо — посёлок в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.
 «Красное эхо» — фабрика в Переславле-Залесском, Ярославской области.